Кинцль () — немецкая фамилия.
 Кинцль, Вильгельм (1857—1941) — австрийский композитор, дирижёр и музыковед.
 Кинцль, Карла (род. 1922) — австрийская саночница, чемпионка мира и Европы.